Michael Donohoe ist der Name folgender Personen:

* Michael Donohoe (Politiker) (1864–1958), US-amerikanischer Politiker
 Michael Donohoe (Badminton) (* 1961), australischer Badmintonspieler